

Jozić comme nom de famille 
 Davor Jozić (1960-), footballeur bosno-croate.
 Mirko Jozić (1940-), footballeur et entraîneur croate.
 Nikola Jozić (1982-), footballeur serbe.

Homonymie de patronyme